Крэнг:
 Крэнг — персонаж франшизы «Черепашки-ниндзя».
 Крэнг — персонаж Marvel Comics.